Kallina ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Kallina von Urbanow (1843–1920), österreichischer Richter
 Anna Kallina (1874–1948), österreichische Schauspielerin
 Bernd Kallina (* 1950), deutscher Politikwissenschaftler und Journalist
 Elisabeth Kallina (1910–2004), österreichische Schauspielerin
 Jacqueline Kallina (* 1990), österreichische Triathletin
 Maurus Kallina (1844–1913), österreichisch-ungarischer Architekt
 Othmar Kallina (1889–1945), Politiker der DNP in der Tschechoslowakei

Siehe auch: Kalina